Alizé Cornet era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Elise Mertens ha sconfitto Monica Niculescu con il punteggio di 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Anastasija Sevastova (primo turno)
  Monica Niculescu (finale)
  Alison Riske (ritirata)
  Misaki Doi (primo turno)
  Alizé Cornet (ritirata)

 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Ana Konjuh (ritirata)
 Naomi Ōsaka (ritirata)
 Sara Errani (ritirata)
 Johanna Larsson (secondo turno)

Wildcard 

  Lizette Cabrera (secondo turno)
  Jaimee Fourlis (primo turno)

 Francesca Schiavone (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (semifinale)
  Elise Mertens (campionessa)

 Risa Ozaki (quarti di finale)
 Teliana Pereira (primo turno)

Lucky loser 

  Cindy Burger (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Mandy Minella (primo turno)

 Kurumi Nara (primo turno)
 Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
 Sachia Vickery (secondo turno, ritirata)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2017